Škoda 120 může znamenat dva různé typy automobilů:

 L&K/Škoda 120 – řada osobních a nákladních automobilů z let 1925–1928
 Škoda 120 S – závodní osobní automobil z let 1971–1974
 Škoda 120 (L, GL, LS, GLS, LX, LE) – osobní automobil z let 1976–1989